More Purple Than Black (другое название — El Niño) — дебютный сольный студийный альбом вокалиста «L.A. Guns» Фила Льюиса, изданный в 1999 году.

Список композиций

Участники записи 
 Фил Льюис — вокал, гитара (студия), бас-гитара (студия)
 Ди Минор — гитара (студия)
 Джон Джустер — клавишные, саксофон
 Род Ариас — барабаны
 Брент Мускат — гитара (гастроли)
 Энди Беттис — бас-гитара (гастроли)

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs  
 Альбом на сайте Allmusic 

Альбомы 1999 года
Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы глэм-метала